Cañasgordas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cañasgordas (ort), Antioquia, 
 Cañasgordas (kommun), Antioquia,